Mads Jørgensen kan henvise til forskellige personer:
 Mads Jørgensen (fodboldspiller, født 1979) - dansk fodboldspiller
 Mads Jørgensen (fodboldspiller, født 1998) - dansk fodboldspiller